Форс-мажор:
 Форс-мажор ( — «высшая сила», ) — непредсказуемое событие (например, стихийное бедствие или эпидемия), независящее от воли сторон, участвующих в сделке, но ведущее к невозможности исполнения договорных обязательств.
 «Форс-мажор» — российский женский баскетбольный клуб из Санкт-Петербурга.

Кино и телевидение 
 «Форс-мажор» () — кинофильм, 1989, Франция, реж. Пьер Жоливе.
 «Форс-мажор» () — кинофильм, 1998, США, реж. Джозеф Рубен.
 «Форс-мажор» () — кинофильм, 2014, Швеция, Франция, Норвегия, Дания, реж. Рубен Эстлунд.
 «Форс-мажор» — телесериал, 2019, Россия, реж. Александр Жигалкин.

См. также 
 Форс-мажоры () — телесериал, 2011—2019, США.
 Force Majeure — девятый студийный альбом немецкой группы Tangerine Dream, изданный в 1979 году.
 Force Majeure — первый сольный студийный альбом немецкой певицы Доро, изданный в 1989 году.
 Форс
 Мажор